Ally Sheedy – attrice statunitense
 Helen Sheedy – ex tennista australiana
 Kevin Sheedy – ex calciatore gallese naturalizzato irlandese